Памятник Высоцкому — один из памятников Мариуполя.

Открыт у Дома Связи 20 января 1998 года. В честь 60-летия поэта, музыканта и актёра Владимира Семёновича Высоцкого. Авторы памятника — Ефим Викторович Харабет и Юрий Иванович Балдин.

Это первый памятник Высоцкому, установленный на Украине.

На каменном постаменте изображён профиль Высоцкого в образе Гамлета, театральный занавес, шпага и «кони привередливые». На постаменте была надпись «Мариуполь не дарит свою любовь случайным людям». Профиль выполнен из бронзы, стела высечена из чёрного гранита в виде факела.

На открытии памятника присутствовали Алексей Булдаков, Валерий Золотухин, Семён Фарада, Виталий Шаповалов, Юрий Любимов.

Также 25 января 1998 года на здании дворца культуры «Искра» была установлена мемориальная доска, в честь того, что на его сцене 16 марта 1973 года было выступление Высоцкого.

В 2003 году памятник был заменён на другой, где Высоцкий был изображён в образе Глеба Жеглова из художественного фильма «Место встречи изменить нельзя». Открытие было приурочено к 65-летию Высоцкого и планировалось 25 января, но затем было перенесено на 7 февраля. Новая скульптура выполнена мариупольским скульпторами Владимиром и Игорем Жигулиным. Жеглов одет в кожаный плащ, в руке у него пистолет. Этот пистолет четыре раза отламывали вандалы. В 2006 году на груди у этого памятника появилась трещина.

Высота памятника два метра. Скульптура выполнена из синтетического компаунда.

Демонтированный памятник работы Харабета переустановлен на площади Ленинского комсомола.

Примечания

Ссылки 
 
 

Высоцкий
Мариуполь
Место встречи изменить нельзя
Здания и сооружения, построенные в 1998 году на Украине